Il toponimo Văleni è contenuto nella denominazione di diverse località:

Moldavia 
 Văleni, comune del distretto di Cahul

Romania 
 Văleni, comune del distretto di Neamț
 Văleni, comune del distretto di Olt
 Văleni, comune del distretto di Vaslui
 Văleni-Dâmbovița, comune del distretto di Dâmbovița
 'Văleni (Călățele) villaggio nel comune di Călățele (distretto di Cluj)